Космологический оператор Бушаки или индекс несоответствия — космологический статистический метод, разработанный Мустафа Исхак Бусхаки с 2006 года для анализа расширения Вселенной.

Первичное исследование 

Профессор Мустафа Исхак Бусхаки опубликовал свою первую статью о несоответствиях расширения Вселенной в 2006 году после защиты докторской диссертации под названием «Исследования неоднородных космологических моделей» под руководством профессора Кайла Уильяма Лейка в июне 2003 года в Университет Куинс в Кингстоне.

Бусхаки пытался разгадать тайну, скрытую в ускоряющемся расширении Вселенной, изучая роль теоретической темной энергии в модификации гравитационно-волнового эффекта.

Индекс несоответствия 
Мустафа Исхак Бусхаки и его студент Вейкан Лин разработали в Техасском университете в Далласе новую меру, называемую индексом несоответствия, которая может дать числовое значение того, насколько больше два набора данных расходятся.

В этом инструменте значение несогласованности больше единицы может означать, что наборы космологических данных несовместимы, а значение больше пяти помещает их в класс сильной несогласованности.

Этот метод и другие, используемые для оценки явления несогласованности, не соответствуют результатам инструментов Макса Планка.

Постоянная Хаббла 
Этот статистический инструмент используется для сравнения нескольких различных методов оценки постоянной Хаббла, которая показывает скорость, с которой Вселенная расширяется.

С 2016 года Бусхаки использовал эти постоянные измерения в своих отчетах, посвященных результатам исследования неоднородностей на космологических расстояниях и крупномасштабного роста структур.

Действительно, эти исследования и отчеты показали, что эта важная космологическая постоянная может быть сдвинута от своего истинного значения, если не учитывать неоднородности.

Бусхаки использовал данные, полученные с помощью передовых камер космического телескопа Хаббл, чтобы исследовать и рассчитать с помощью инструмента IOI новую форму энергии, участвующую в космическом расширении по всей Вселенной, с оцененными космологическими константами.

Большой синоптический обзорный телескоп 
Бусхаки и его команда исследователей из Техасского университета в Далласе сделали свой инструмент доступным для других ученых по всему миру, чтобы они могли использовать его для устранения несоответствий между наборами данных.

Это бесплатное сотрудничество является частью проекта Большого синоптического обзорного телескопа, посвященного измерению космологических несоответствий и эффектов маргинализации, а также их применению к геометрии и росту текущих наборов данных с использованием также спектроскопического прибора темной энергии (DESI).

Примечания 

Мустафа Исхак Бусхаки
Бусхаки
Космология
Физическая космология

2006 год в науке